Kolle ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Kolle (1899–1931), deutscher Maler
 Kurt Kolle (1898–1975), deutscher Psychiater
 Mathias Kolle, deutscher Physiker 
 Oswalt Kolle (1928–2010), deutsch-niederländischer Journalist, Buchautor und Filmproduzent
 Stefan Kolle (1962–2017), deutscher Werbe-Unternehmer
 Wilhelm Kolle (1868–1935), deutscher Bakteriologe

Siehe auch:
 Colle
 Kole